Ajapnyak – jedna z dwunastu dzielnic Erywania. Rejon zamieszkuje ok. 110 tys. osób.

Przypisy 

Erywań